Большая Романиха:

 Большая Романиха (приток Вишеры)
 Большая Романиха (приток Хеты) — правый приток Хеты, Красноярский край